Бортницы — название населённых пунктов.

Россия 
 Бортницы — село в Родниковском районе Ивановской области.
 Бортницы — деревня в Клинском районе Московской области.